Jay Foreman ist der Name folgender Personen:

* Jay Foreman (Dartspieler) (* 1971), englischer Dartspieler
 Jay Foreman (Footballspieler) (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 Jay Foreman (Komiker) (* 1984), britischer Komiker